Niemcy:
 Gengenbach – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Gengenbach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Osoby:
 Johann Heinrich Gengenbach – niemiecki architekt
 Karl Gengenbach – niemiecki prawnik